Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der IX. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die IX. Gesetzgebungsperiode begann am 9. Juni 1959 und endete am 14. Dezember 1962. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates während der IX. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

09